Happy People (The Temptations), een nummer van de Amerikaanse soul- en r&b-groep The Temptations uit 1974
 Happy People (Prince Ital Joe & Marky Mark), een nummer van de Amerikaanse dj's Prince Ital Joe en Marky Mark uit 1993